No Protection, a Massive Attack Protection című albumáról készült dub remix album
No Protection (Starship-album)